Ípsilon
 Iota